Sandy Lane – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Sandy Lane – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)